El término Paunero puede referirse a:

 Elena Paunero Ruiz (1906 - ), botánica agrostóloga de España;
 Wenceslao Paunero (1805 - 1871), militar de Uruguay nacionalizado argentino.